De Campeonato Catarinense Série C is het derde niveau van het staatskampioenschap voetbal van Santa Catarina. De competitie werd in 2004 opgericht als profcompetitie. Zoals de meeste competities in Brazilië kan de competitieformule jaarlijks variëren. De kampioen promoveert normaliter naar de Série B, soms ook meerdere teams. Er is geen degradatie, enkel teams die zich soms voor een jaar of meerdere jaren terugtrekken uit het profvoetbal.

Namen
 2004-2005 - Série B1
 2006-2013 - Divisão de Acesso
 2014-???? - Série C

Overzicht kampioenen

Eeuwige ranglijst
Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de Série C spelen.

Campeonato Catarinense